Raben bezeichnet:

 Raben, Vögel der Gattung Corvus, siehe Raben und Krähen

Ortsnamen:

 Raben (Rabenstein/Fläming), Dorf der Gemeinde Rabenstein/Fläming, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Raben (Furtwangen im Schwarzwald), Siedlungsplatz der Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Raben, altdeutscher Name von Ravenna, Stadt  in Italien

Raben ist der Familienname folgender Personen:

 August Raben (1892–1940), deutscher Jagdpilot der Luftstreitkräfte im Ersten Weltkrieg, Freikorpsführer und SA-Standartenführer
 David von Raben, deutscher Hofbeamter
 Ernst von Raben (1877–1924), württembergischer Offizier
 Frederik Raben-Levetzau (1850–1933), dänischer Diplomat und Außenminister
 Friedrich Raben (1854–1913), deutsch-dänischer Kaufmann und Unternehmer
 Hans-Jürgen Raben (* 1943), deutscher Autor
 Jens Raben (1880–1960), dänischer Archäologe und Museumsdirektor
 Peer Raben (1940–2007), deutscher Film- und Bühnenkomponist
 Peter Raben (1661–1727), dänischer Admiral während des Großen Nordischen Krieges

Siehe auch:

 Raben (Adelsgeschlecht), altes mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Die Raben
 Rabe
 Rabben